I liga 2013/2014 – 66. edycja rozgrywek drugiego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Brało w niej udział 18 drużyn, grając systemem kołowym. Sezon ligowy rozpoczął się 27 lipca 2013, a zakończył 7 czerwca 2014.

Drużyny 

Objaśnienia:
W zeszłym sezonie Górnik Łęczna występował pod nazwą GKS Bogdanka.
Okocimski KS Brzesko utrzymał się w lidze z powodu braku licencji dla Polonii Warszawa.

Rozgrywki 
W sezonie 2013/2014 drużyny rozegrały 34 kolejki ligowe po 9 meczów (razem 306 spotkań) w dwóch rundach: jesiennej i wiosennej. 

Dwa czołowe miejsca w końcowej tabeli premiowane były awansem do Ekstraklasy. Cztery ostatnie zespoły miały spaść do II ligi.

Tabela 

||rowspan=8|

||rowspan=4|

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki

Lider kolejka po kolejce

Stadiony

Trenerzy  
Aktualne na 15 maja 2014. Źródło: 90minut.pl

Najlepsi strzelcy 

Pełna klasyfikacja strzelców na 90minut.pl

Prawa telewizyjne 
  Orange Sport

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Polski Związek Piłki Nożnej

2013 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej
Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2013 w polskim sporcie
2014 w polskim sporcie